Jaume de Cervera (senyor de Gebut) (?, 1276), noble del llinatge dels Cervera de la subbranca de Gebut i Algerri.
 Jaume Cervera i Marquès (Castelló d'Empúries, 1858 - Barcelona, 1950), músic i compositor de sardanes.
 Jaume Cervera i Sisó (Montcada i Reixac, 1908 - Barcelona, 2007), futbolista català.